Personen
 Edoardo Pasteur (1877-1969), Italiaans voetballer en scheidsrechter, bijgenaamd Pasteur I 
 Enrico Pasteur (1882-1958), broer van voorgaande, ook voetballer en scheidsrechter, Pasteur II genoemd om hem van zijn broer Edoardo te onderscheiden
 Jan David Pasteur (politicus), Nederlands politicus 
 Jan David Pasteur (wethouder), Nederlands wethouder
 Louis Pasteur, Frans scheikundige en bioloog
 Pasteur Bizimungu, voormalig president van Rwanda

Film en televisie 
 Pasteur (1922), een film van Jean Epstein
 Pasteur (1935), een film van Sacha Guitry
 Pasteur (2011), een televisiefilm van Alain Brunard

Overige
 Jalan Pasteur, een weg in Bandung, Indonesië
 Lac du Pasteur, een meer in Québec, Canada
 in relatie met de wetenschapper Louis Pasteur:
 Pasteur (metrostation Milaan)
 Pasteur (metrostation Parijs)
 Musée Pasteur, een museum gevestigd in het Pasteur-instituut te Parijs 
 Pasteur-instituut, doorverwijspagina
 Ziekenhuis Louis Pasteur, voormalig ziekenhuis in Dole, Frankrijk
 Geboortehuis Louis Pasteur in Dole
 Pasteur (maankrater)
 Pasteur (Marskrater)
 (4804) Pasteur, een asteroïde